Klarsyn har flere specialiseringer:
 Klarsyn - samme som clairvoyance
 Klarsyn (Joey Moe-album)